Filippo II di Macedonia (382-336 a.C.), re di Macedonia e padre di Alessandro Magno
 Filippo II Filoromeo (I secolo a.C.), ultimo sovrano dell'Impero Seleucide
 Filippo II (238-249), imperatore romano, figlio di Filippo l'Arabo
 Filippo II di Francia (1165-1223), re di Francia, detto anche Filippo Augusto
 Filippo II di Savoia (1443-1497), capostipite della Branca di Bresse
 Filippo II (1507-1569), religioso russo, metropolita di Mosca e di tutta la Russia dal 1566 al 1568
 Filippo II di Spagna (1527-1598), figlio di Carlo V e noto come Filippo I di Sicilia e Filippo II di Spagna, detto il Re prudente
 Filippo II di Schaumburg-Lippe (1723-1787), conte di Lippe-Alverdissen e Schaumburg-Lippe